Киргизия в 2010 году впервые выступила на юношеских Олимпийских играх.

Таблица медалей

Летние Игры

Зимние Игры

Медалисты

Летние Игры

В составе сборной Киргизии

В составе смешанной сборной НОК

Медали по видам спорта

Знаменосцы

Источник 

 Киргизия на Олимпийских и юношеских Олимпийских играх
Киргизия на юношеских Олимпийских играх